Krewet steht für:

 Krewet, alternative Schreibweise für Krevet (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht 

Krewet ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Krewet (1900–1970), deutscher kommunistischer Funktionär und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch: 
 Krevet
 Krewerth